Митч Ра́йдер (, наст. имя: William S. Levise, Jr; род. 26 февраля 1945 года, Хамтрамк, Мичиган, США) — американский певец и музыкант. За 4 десятилетия записал более 2 дюжин альбомов

Музыкальный сайт AllMusic характеризует Митча Райдера как «страстного певца-рок-н-ролльщика», оказавшего огромное влияние на Брюса Спрингстина, «архитектора детройтского стиля хай-энерджи» (прим.: имеется в виду high-energy rock).

В 2004 году песня «Devil With a Blue Dress On / Good Golly Miss Molly» в исполнении Митча Райдера и группы  вошла в список «500 величайших песен всех времён» по версии журнала «Rolling Stone» (на 428 место). Кроме того, эта песня в их исполнении входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

Дискография 
 См. «Mitch Ryder § Discography» в английском разделе.

Примечания

Ссылки 
 
 Митч Райдер на сайте AllMusic
 Mitch Ryder & the Detroit Wheels на сайте AllMusic

Родившиеся 26 февраля
Родившиеся в 1945 году
Певцы и певицы США
Рок-музыканты США
Певцы и певицы в жанре соул
Персоналии:Детройт
Исполнители Dot Records